O KG United Bishkek é um clube de futebol do Quirguistão. Disputa o Campeonato nacional do país.

Ligações externas 
 

‎KG United Bishkek
Futebol do Quirguistão